

Топоніми

Алфандега-да-Фе — муніципалітет.
 Бен-да-Фе — парафія.

Фе () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест.
 Фе () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест.
 Фе () — муніципалітет у регіоні Нормандія.
 Фе () — муніципалітет у регіоні Пей-де-ла-Луар.
 Фе () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс.

 Фе-ан-Е — муніципалітет у департаменті Мерт і Мозель
 Фе-ан-Монтань — муніципалітет у департаменті Жура
 Фе-д'Анжу — колишній муніципалітет у департаменті Мен і Луара
 Фе-де-Бретань — муніципалітет у департаменті Атлантична Луара
 Фе-л'Аббесс — муніципалітет у департаменті Де-Севр
 Фе-ла-Вінез — муніципалітет у департаменті Ендр і Луара
 Фе-ла-Шапель — муніципалітет у департаменті Об
 Фе-ле-Кло — муніципалітет у департаменті Дром
 Фе-ле-Марсії — муніципалітет у департаменті Об
 Фе-лез-Етан — муніципалітет у департаменті Уаза
 Фе-о-Лож — муніципалітет у департаменті Луаре
 Фе-сюр-Арден — муніципалітет у департаменті Де-Севр
 Фе-сюр-Ліньон — муніципалітет у департаменті Верхня Луара
 Фе (Верхня Марна) — муніципалітет у департаменті Верхня Марна
 Фе (Вогези) — муніципалітет у департаменті Вогези
 Фе (Луар і Шер) — муніципалітет у департаменті Луар і Шер
 Фе (Орн) — муніципалітет у департаменті Орн
 Фе (Сарта) — муніципалітет у департаменті Сарта
 Фе (Сомма) — муніципалітет у департаменті Сомма
 Фе (Шер) — муніципалітет у департаменті Шер

Фе — громада в кантоні Во

Лінгвістика 
 Фе — руна.
 Фе — літера вірменського аліавіту
 Фе — єврейська літера

Інше 
 Fe — ферум, залізо.